Placostegus conchophilus är en ringmaskart som beskrevs av Radwanska 2004. Placostegus conchophilus ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
conchophilus